Округ Ка́мден ():
 Камден (округ, Джорджия) — округ в штате Джорджия, США
 Камден (округ, Миссури) — округ в штате Миссури, США
 Камден (округ, Нью-Джерси) — округ в штате Нью-Джерси, США
 Камден (округ, Северная Каролина) — округ в штате Северная Каролина, США
  — округ в штате Новый Южный Уэльс, Австралия